Betzdorf pode ser:
 Betzdorf, cidade da Renânia-Palatinado, Alemanha
 Verbandsgemeinde Betzdorf, Verbandsgemeinde da Renânia-Palatinado, Alemanha
 Betzdorf - uma comuna do Luxemburgo

Desambiguações de topônimos